Wojciech Zieliński (kompozytor)
 Wojciech Zieliński (aktor)
 Wojciech Zieliński (chemik) – profesor i rektor Politechniki Śląskiej
 Wojciech Zieliński (komentator sportowy)
 Wojciech Zieliński (operator)
 Wojciech Zieliński – podsędek piński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej